NGC 4035 (другие обозначения — , , , ) — флоккулентная спиральная галактика в созвездии Ворона. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Описание 
Астрономический объект  представляет собой флоккулентную спиральную галактику типа SBbc в созвездии Ворона. Объект открыт Уильямом Гершелем 8 февраля 1785 года.

Галактика NGC 4035 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4035 в группу также входят ещё 25 галактик.

Наблюдения

Данные наблюдения 
Видимая звёздная величина составляет ; видимый угловой размер — .

Астрономические данные 
Объект эпохи J2000.0. Прямое восхождение , склонение . Красное смещение z  0,005227 ± 3,7E−5.

Примечания 

 NGC 4035. — www.oulu.fi.
 NGC 4035. — www.astro-otter.space.
 NGC 4035. — www.minorplanet.info.
 NGC 4035

4035
Ворон (созвездие)